Скопе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Скопенко, Василий Фёдорович (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Скопенко, Виктор Васильевич (1935—2010) — академик НАН Украины, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко в 1985—2008 гг.
 Скопенко, Виктория Ивановна (род. 1960) — художественный руководитель и дирижёр Украинской народной хоровой капеллы Москвы.

См. также 
 Скопа
 Скопье